Гамільтон (ім'я) — неоднозначність, імена та прізвища

Особи 
 Льюїс Гамільтон — британський автогонщик
 Лінда Гамільтон, Лінда Керролл Гамільтон (англ. Linda Carroll Hamilton; *26 вересня 1956) — американська актриса, відома за роллю Сари Коннор у фільмах «Термінатор».
 Пол Гамільтон (1941—2017) — нігерійський футболіст та футбольний тренер.

Мистецтво та розваги

Театр 
 Гамільтон: Американсьий мюзикл — історичний хіп-хоп мюзикл Ліна-Мануеля Міранди 2015 року про Александра Гамільтона

Кіно 
 «Агент Гамілтон: В інтересах нації» () — шведська шпигунська стрічка 2012 року данської режисерки Катріни Віндфелд

 Гамільтон  — фільм 2020 року режисера Томаса Кейла, живий сценічний запис мюзиклу Ліна-Мануеля Міранди

Топоніми

Гамільтон () — назва десяти округів
 Гамільтон — місто, штат Алабама
 Гамільтон — місто, штат Джорджія
 Гамільтон — місто, штат Іллінойс
 Гамільтон — місто, штат Індіана
 Гамільтон — місто, штат Айова
 Гамільтон — місто, штат Канзас
 Гамільтон — місто, штат Массачусетс
 Гамільтон — місто, штат Міссурі
 Гамільтон — місто, штат Монтана
 Гамільтон — місто, штат Нью-Йорк
 Гамільтон — місто, штат Північна Кароліна
 Гамільтон — місто, штат Північна Дакота
 Гамільтон — місто, штат Огайо
 Гамільтон — місто, штат Техас
 Гамільтон — місто, штат Вірджинія
 Гамільтон — місто, штат Вашингтон
 Гамільтон — місто, штат Вісконсин
 Гамільтон Тауншип — селище в окрузі Атлантик, штат Нью-Джерсі
 Гамільтон Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Нью-Джерсі
 Гамільтон — селище, штат Нью-Йорк
 Гамільтон Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсільванія
 Гамільтон Тауншип — селище в окрузі Франклін, штат Пенсильванія
 Гамільтон Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсильванія
 Гамільтон Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсильванія
 Гамільтон Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Гамільтон — переписна місцевість, штат Міссісіпі

Інші країни 
 Гамільтон () — адміністративний центр Бермудських Островів.
 Гамільтон () — місто в провінції Онтаріо у Канаді.
 Гамільтон () — столиця області Південний Ланаркшир у Шотландії.
 Гамільтон (, маорі: Kirikiriroa) — місто в Новій Зеландії.

Інше 
 Гамільтон () — острів тихоокеанської гряди Вітсандей.
 Гамільтон () — аеропорт, розташований за 12 км від міста Гамільтон, Вікторія, Австралія.